Ла Круз дел Нињо има више значења:

 Ла Круз дел Нињо (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Круз дел Нињо (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику